Kosliw (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Ternopil, Rajon Kosowa, siehe Kosliw

 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Mohyliw-Podilskyj, siehe Kosliw (Mohyliw-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Lokatschi, siehe Kosliw (Lokatschi)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Peresjaslaw-Chmelnyzkyj, siehe Kosliw (Peresjaslaw-Chmelnyzkyj)